Веселин Николов Трайков е български библиограф и историк, главен редактор на списание „Македонски преглед“

Биография 
Веселин Трайков е роден през 1921 година в Гюргево, Румъния, в семейството на илинденеца дипломат Никола Трайков. По майчина линия той е внук на иконописеца Иван Константинов. Следва в Букурещ и Атина, след което завършва Юридическия факултет при Софийския университет. От 1946 година до края на 1950-те работи в Министерството на външните работи, после в Българския библиографски институт „Елин Пелин“ и Народната библиотека „Кирил и Методий“, а от 1967 година в БАН. От 1974 година е професор и има над 600 публикации. След възстановяването на Македонския научен институт става негов научнен секретар и главен редактор на органа му „Македонски преглед“.

Умира през 2011 година.

Баща е на историкчката Весела Трайкова. Негов личен архивен фонд № 4158 „Трайков, Веселин Николов“ се съхранява в Държавен архив – София.

Библиография 
 Населените места в Тракия и Македония под гръцка власт. Стари и нови названия, Печатница при Щаба на войската, 1946.
 България в чуждата литература 1954-1963, Народна библиотека „Кирил и Методий“, 1965 г.
 Раковски и балканските народи, Наука и изкуство, 1971 г.
 Георги Стойков Раковски. Биография, БАН, 1974 г.
 История на българската емиграция в Северна Америка, УИ „Св. Климент Охридски“, 1993 г.
 Кръсте Мисирков и за българските работи в Македония, Знание, 2000 г.
 Националните доктрини на балканските страни, Знание, 2000 г.

Външни препратки 
 Националната библиотека с изложба за 100-годишнината на проф. Веселин Трайков

Бележки 

Български библиографи
Български историци
Български учени от Македония
Членове на Македонския научен институт
Родени в Гюргево
Хора с архиви в Държавен архив – София
По произход от Вранещица